Ел Фенис има више значења:

 Ел Фенис, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Фенис (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Фенис (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Фенис, Пропиједад Привада (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Фенис (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Фенис (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Фенис (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фенис (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Фенис (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику